Joana d'Aragó i d'Armanyac (1375 - 1407), princesa d'Aragó i comtessa consort de Foix
 Joana d'Aragó de Cabrera o Joana de Prades (? - 1441), Comtessa de Prades i baronessa d'Entença
 Joana d'Aragó i de Castella (Toledo, 1479 - Castell de Tordesillas, Valladolid 1555), princesa d'Astúries i de Girona, reina de Castella i Lleó
 Joana d'Aragó i d'Enríquez (1455 - Nàpols, 1517), princesa d'Aragó i reina consort de Nàpols (1476-1494)
 Joana II d'Aragó i Folc de Cardona (Sogorb, 1543 - Barcelona, 1608), Duquessa de Sogorb i comtessa d'Empúries
 Joana d'Aragó i de Navarra (Barcelona, 1344 - Castelló d'Empúries, 1384), princesa d'Aragó i comtessa consort d'Empúries (1373-1384)
 Joana de Portugal i d'Aragó (Almada, Portugal, 1439 - Madrid, 1475), infanta de Portugal i reina consort de Castella (1455-1474)